HNT est un sigle qui peut désigner :
 heure normale de Terre-Neuve, un fuseau horaire couvrant l'île de Terre-Neuve, au Canada, soustrayant 3½ heures au temps universel coordonné (UTC) ;
 , une piste de randonnée dans l'est de l'Iowa, entre Burlington et Cedar Rapids, aux États-Unis.

HNT est un code qui peut désigner :
 Health Net, un assureur américain dont le code est HNT à la Bourse de New York ;
 Huntsworth, société de communication.

Code